Osama Hosny (Árabe:أسامة حسني لطفي عبد الستار, Xarqia, 18 de junho de 1982) é um futebolista egípcio que atualmente defende a equipe do Al Ahly.

Ligações externas

Futebolistas do Egito
Futebolistas do Al-Ahly Sporting Club
Jogadores da Seleção Egípcia de Futebol